Prva hrvatska muška košarkaška liga (Prva muška liga) svoje treće izdanje ima u sezoni 2019./20., te predstavlja ligu drugog stupnja hrvatskog košarkaškog prvenstva za muškarce.  
Zbog pandemije COVID-19 u svijetu i Hrvatskoj, u ožujku 2020. je odlukom "Hrvatskog košarkaškog saveza je došlo do prekida natjecanja i privremene odgode. 
 
1. travnja 2020. "Hrvatski košarkaški savez" je donio odluku o konačnom prekidu svih natjecanja, te se za nijednu ligu neće proglasiti prvak i konačni poredak. 
  
Liga je prekinuta nakon 19. kola, a vodeća momčad lige je bila "Jazine Arbanasi" iz Zadra.

Sustav natjecanja  
U ligi sudjeluje 12 klubova koji igraju dvostrukim liga-sustavom (22 kola), a potom četiri najbolja kluba igraju doigravanje (na dvije pobjede).  
Zbog pandemije COVID-19, odigrano je 19 kola ligaškog dijela, te je liga prekinuta, bez proglašenja prvaka i konačnog poretka.

Sudionici 

 Bosco, Zagreb 
 Cedevita Junior, Zagreb  
 Dubrovnik, Dubrovnik 
 Jazine Arbanasi, Zadar 
 Omiš Čagalj Tours, Omiš 
 Pula 1981, Pula 
 Ribola Kaštela, Kaštel Sućurac, Kaštela 
 Rudeš, Zagreb 
 Samobor, Samobor 
 Sesvete, Sesvete, Zagreb  
 Universitas, Split 
 Zapruđe, Zagreb

 
 - "Cedevita Junior" se spojila s klubom "Agrodalm", te je preuzela njegovo mjesto u ligi sportnet.rtl.hr, Cedevita Junior udružena s Agrodalmom kreće u novu sezonu Prve lige, objavljeno 4. listopada 2019., pristupljeno 5. lipnja 2020.

Ljestvica 

Liga prekinuta nakon 19. kola od predviđena 22

Rezultatska križaljka  
''Ažurirano: 7. lipnja 2020. (rezultati do 19. kola - konačno)

Doigravanje 
Zbog pandemije COVID-19 nije igrano.

Povezani članci 
 Prva muška košarkaška liga 
 Premijer liga 2019./20. 
 Druga liga 2019./20. 
 Treća liga 2019./20.
 Kup Krešimira Ćosića 2019./20.

Vanjske poveznice 
 hks-cbf.hr, Prva muška liga 
 arhiva.hks-cbf.hr, Prva muška liga 
 eurobasket.com, Basketball Prva Liga -> Season 2019-2020

Izvori 
 ksz-zagreb.hr, Prva liga 2019/20, pristupljeno 5. lipnja 2020. 
 hks-cbf.hr, Prva muška liga, pristupljeno 5. lipnja 2020. 
 hks-cbf.hr, Prva muška liga 2019-20 - Standings, pristupljeno 5. lipnja 2020. 
 hks-cbf.hr, Prva muška liga 2019-20 - Schedule, pristupljeno 5. lipnja 2020. 
 eurobasket.com, Croatian Prva Liga Games / Schedule (2019-2020), pristupljeno 5. lipnja 2020. 
 hks-cbf.hr, PROPOZICIJE NATJECANJA PRVENSTVA HRVATSKE ZA KLUBOVE PRVE MUŠKE KOŠARKAŠKE LIGE (natjecateljska sezona 2019/20) - Pročišćeni tekst, rujan 2019., preuzeto 5. lipnja 2020. 
 arhiva.hks-cbf.hr, Prva muška liga: Raspored za sezonu 2019/20, objavljeno 6. kolovoza 2019., pristupljeno 5. lipnja 2020. 
 arhiva.hks-cbf.hr, RASPORED PRVE MUŠKE LIGE - sezona 2019/20, preuzeto 5. lipnja 2020. 
  

2019-20 prva
m-2-prva
2019-20